Ponthaven (Amsterdam)
 Ponthaven (Velsen)